Лукашово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лукашово — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Лукашово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Лукашово — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Украина 
 Лукашово — село, Роменский район, Сумская область
 Лукашово — село, Волчанский район, Харьковская область